Вальдеманко ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Гвадаррама. Занимает площадь 17,58 км². Население — 823 человека (на 2006 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Мадрида